Сан-Квентин () — окружная тюрьма, располагающаяся на 432 акрах (около 1,7 км²), на мысе Сан-Квентин, в округе Марин, штат Калифорния, США. Тюрьма штата Калифорния Сан-Квентин была открыта в июле 1852 года и является старейшей в штате. Она была построена заключёнными, которые проживали в течение строительства на тюремном судне Вабан. В Сан-Квентине отбывали наказание и мужчины, и женщины до 1934 года, когда построили женскую тюрьму в Техачапи и туда перевели всех заключённых женщин.

В Сан-Квентине приводятся в исполнение смертные казни, для этого имеется газовая камера, но в последние годы, вместо неё для смертной казни используют смертельные инъекции. Обычно в этой тюрьме приводились в исполнения смертные приговоры для заключённых Алькатраса. Последняя смертная казнь была здесь приведена в исполнение в 2006 году.

История 
В 1851 году в Калифорнии была открыта первая тюрьма. Это был 268-тонный деревянный корабль, стоявший на якоре в заливе Сан-Франциско, в котором содержались 30 заключённых В 1852 году была построена тюрьма Сан-Квентин, в которой содержалось 68 заключённых.

Применение пыток в ходе допросов в Сан-Квентине было запрещено в 1944 году.

Альфредо Сантос, осуждённый за производство героина, будучи художником, создал шесть шестиметровых фресок в столовой тюрьмы во время своего заключения в 1953—1955 годах.

В 2005 году отмечалось, что тюрьма стала устаревшей, грязной, с плохо укомплектованным штатом, и в плохом состоянии находились, в частности, медицинские помещения. В том же году начальник был уволен за угрозы в отношении врача, который говорил с юристами о проблемах оказания медицинской помощи в тюрьме. К 2007 году в тюрьме был открыт новый центр травм и уже запланировано строительство нового медицинского комплекса на $175 млн.

Известные заключенные

«Смертники» 

Всего же по состоянию на август 2017-ого года, в камерах смертников Сан-Квентина находились в ожидании исполнения смертной казни 747 осужденных. По состоянию на 2019 год, наибольшее количество лет в камере смертников тюрьмы Сан-Квентин в ожидании исполнения казни провел 60-летний Даглас Рэй Станкевитц, который был приговорен к смертной казни и находится в камере смертников с октября 1978 года.

В июле 2020 года, в ходе пандемии COVID-19 было зарегистрировано 160 случаев заболевания заключенных, ожидающих исполнения смертной казни, что привело к 7 смертям.

В культуре 
 За кровь платят кровью (фильм)
 «Смирительная рубашка» — роман Джека Лондона.
 «Черная полоса» (1947) — герой фильма Винсент Перри (в исполнении Хамфри Богарта), обвинённый в убийстве своей жены, совершает побег из тюрьмы Сан-Квентин.
 St. Anger — песня группы Metallica (клип к этой песне снимался в тюрьме Сан-Квентин).
 Известный американский кантри-певец Джонни Кэш выступал перед заключёнными тюрьмы в 1969 г.
 Во второй половине 1940-х годов пятилетний срок за попытку ограбления бара в тюрьме Сан-Квентин отбывал будущий довольно известный киноактёр Лео Гордон.

Примечания

Ссылки 
 

Сан-Квентин
Места казней в США